Cã — título de soberanos mongóis e turcos
 Khan (banda) — de rock progressivo inglesa, ativa entre 1971 e 1972
 Khan Noonien Singh — personagem fictícia de Star Trek
 Caravançarai — tipo de pousada ou estalagem para mercadores, também designado khan em persa

Ver também 
 Kan — canção do grupo israelita Duo Datz